«Портрет Александра Николаевича Рылеева» — картина Джорджа Доу и его мастерской из Военной галереи Зимнего дворца.

Картина представляет собой погрудный портрет генерал-майора Александра Николаевича Рылеева из состава Военной галереи Зимнего дворца.

К началу Отечественной войны 1812 года полковник Рылеев числился в Павлоградском гусарском полку и состоял в распоряжении великого князя Константина Павловича, формировал в Новороссийской губернии пополнения для кавалерии, затем присоединился к действующей армии и в рядах своего полка отличился в сражении при Кобрине, после которого выбыл из строя по причине болезни. Вернулся в армию летом 1813 года и принял участие в Заграничных походах 1813 и 1814 годов. Отличился в сражении при Денневице, за что был произведён в генерал-майоры. В кампании 1814 года сражался в Северной Германии, Голландии и Франции, после сражения при Лаоне был назначен временным губернатором Лаонского и Арденнского департаментов. В кампании Ста дней вновь совершил поход во Францию.

Изображён в генеральском вицмундире, введённом для кавалерийских генералов 6 апреля 1814 года, из-за плеча виден воротник шинели. На шее крест ордена Св. Анны 2-й степени; на груди крест ордена Св. Владимира 4-й степени с бантом, серебряная медаль «В память Отечественной войны 1812 года» на Андреевской ленте и бронзовая дворянская медаль «В память Отечественной войны 1812 года» на Владимирской ленте. Подпись на раме с ошибкой в инициалах: Н. А. Рылѣев 2й, Генералъ Маiоръ.

7 августа 1820 года Комитетом Главного штаба по аттестации Рылеев был включён в список «генералов, заслуживающих быть написанными в галерею» и 11 января 1822 года император Александр I приказал написать его портрет. Гонорар Доу был выплачен 1 июля 1822 года и 13 марта 1823 года. Готовый портрет был принят в Эрмитаж 7 сентября 1825 года.

В 1840-е годы в мастерской К. Крайя по рисунку И. А. Клюквина с портрета была сделана литография, опубликованная в книге «Император Александр I и его сподвижники» и впоследствии неоднократно репродуцированная.

Примечания

Словарь 
 
 
 
 

Рылеев
Картины Джорджа Доу